Pueblorrico kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Pueblorrico (kommun), Antioquia, 
 Pueblorrico (ort), Antioquia, 
 Pueblo Rico (ort), Risaralda,